Tacuato peut désigner :

Toponymes

Tacuato : l'une des quatre ou cinq paroisses civiles de la municipalités de Carirubana dans l'État de Falcón ;
 Tacuato : une localité de la paroisse civile de Tacuato de la municipalités de Carirubana dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme